Héros malgré lui (Sons o' Guns), film américain de Lloyd Bacon sorti en 1936 ; 
 Héros malgré lui (Hero), film américain de Stephen Frears sorti en 1992 ;
 Héros malgré lui (Monkey), vingt-deuxième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002 ;
 Héros malgré lui (Lose Yourself), quinzième épisode de la saison 2 de Chicago Med diffusé en 2017 ;
 Héros malgré lui (Locus Poenitentiae), sixième épisode de la saison 2 de Dr Harrow diffusé en 2019 ;
 Super-héros malgré lui, film français coécrit, coproduit et réalisé par Philippe Lacheau, sorti en 2021.